Tajemniczy rycerze (ang. The Mystic Knights of Tir Na Nog, 1998-1999) – amerykańsko-irlandzki serial fantasy.

Fabuła 
Wiele lat temu, kiedy rycerze byli jeszcze dziećmi, na Kells spadła klątwa. Odtąd przez jeden dzień w roku żołnierze królestwa nie są zdolni do walki. Zdrajca Tork przekonuje królową Maeve, żeby właśnie wtedy zaatakować zamek Concobara.

Wersja polska 
Wystąpili:
 Beata Olga Kowalska
 Grzegorz Pawlak

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale fantasy
Amerykańskie telewizyjne seriale przygodowe
Francuskie telewizyjne seriale fantastyczne
Francuskie telewizyjne seriale przygodowe
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 1999